Дизи (маджи) — один из омотских языков. Распространён в Эфиопии (Область Народностей Южной Эфиопии, зона Бенч-Маджи; 33 900 носителей (2010)).

До 2008 года использовалась письменность на эфиопской графической основе:

С 2008 года официальная письменность дизи базируется на латинской основе:A a, B b, Ch ch, D d, E e, Ə ə, F f, G g, H h, Hh hh, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ŋ ŋ, O o, P p, P' p', Q q, R r, S s, Sh sh, T t, Ts ts, U u, W w, X x, Xh xh, Xs xs, Y y, Z z, Zh zh, '.

Примечания 

Языки Эфиопии
Омотские языки